Подберёзкин — фамилия.

 Подберёзкин, Алексей Иванович (род. 1953) — российский политический деятель.
 Подберёзкин, Вячеслав Михайлович (род. 1992) — российский футболист.